A Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), é uma fundação municipal da cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, Brasil, criada em 20 de dezembro de 1967, através da Lei Municipal Nº 1458, (inicialmente com a denominação de FUB - Fundação Universitária de Blumenau). A fundação é entidade mantenedora de três instituições:

 Universidade Regional de Blumenau
 Escola Técnica do Vale do Itajaí (ETEVI)
Núcleo de Rádio e Televisão Educativa Vale do Itajaí - NRTV

A presidência da fundação é exercida pelo reitor da Universidade, eleito pela comunidade acadêmica para um mandato de quatro anos.

Ligações externas
Universidade Regional de Blumenau (FURB)
Núcleo de Rádio e Televisão Educativa Vale do Itajaí - NRTV
Escola Técnica do Vale do Itajaí (ETEVI)

 
Fundações em Santa Catarina em 1967